«Грустный ритм» — чёрно-белый американский короткометражный анимационный мультфильм 1931 года. Это 31-й короткометражный мультфильм о Микки Маусе, 7-й мультфильм того года.

Роли озвучивали 
 Микки Маус: Уолт Дисней

 Минни Маус: Марцеллит Гарнер

Критика 
Variety (8 марта 1932 г.): «Никакого рассказа в мультфильме нет, но он и не нужен. Мультфильм начинается с того, что Микки у пианино отбивает номер, а Минни скорее портит его своим пением. Начинается концерт. Мультяшная работа наложена на отличную музыкальную программу».

Выпуск 
 1931 — Оригинальный театральный выпуск

 1998 — Клуб Ink & Paint, серия # 44 «Музыкальный Микки» (ТВ)

 2002 — «Сокровища Уолта Диснея: Микки Маус в чёрно-белом» (DVD)

Награды 
 Микки Маус получил звезду на аллее славы в Голливуде.
 В 1932 году Уолт Дисней получил Премию «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе — За создание Микки Мауса.

Примечания 

Рисованные мультфильмы США 1931 года
Короткометражные мультфильмы с Микки Маусом
Короткометражные мультфильмы США 1930-х годов
Мультфильмы, спродюсированные Уолтом Диснеем